Rzut oszczepem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI mistrzostw Europy w Rzymie. Kwalifikacje rozegrano 7 września, a finał 8 września 1974 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Finlandii Hannu Siitonen. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu zawodników z jedenastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 78,00 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut oszczepem mężczyzn